Le terme ThunderCats peut désigner :

 ThunderCats, le titre original de la série animée Cosmocats, diffusée dans les années 1980 ;
 ThunderCats, le titre original des comics Cosmocats, inspirés de la série ;
 ThunderCats: The Lost Eye of Thundera, le jeu vidéo inspiré de la série ;
 ThunderCats, le reboot de la série originale diffusé en 2011.